Termit kan henvise til flere emner:
 Termit (pyroteknik) – en metalblanding
 Termit (insekt) – et socialt insekt